ORP Sęp ist der Name zweier polnischer U-Boote. ORP (Okręt Rzeczypospolitej Polskiej – Kriegsschiff der Republik Polen) ist der Namenspräfix polnischer Schiffe und Sęp bedeutet in der polnischen Sprache Geier.

Schiffe mit dem Namen ORP Sęp 

 ORP Sęp (1939) war ein U-Boot der Orzeł-Klasse, wurde 1939 in den Niederlanden gebaut und im selben Jahr durch die polnische Marine in Dienst gestellt und 1969 stillgelegt.
 ORP Sęp (2002) ist ein U-Boot der norwegischen Kobben-Klasse wurde 1966 in Deutschland gebaut und 2002 durch die polnische Marine in Dienst gestellt.

Siehe auch 
 Polnische Marine
 U-Boot
 Liste polnischer U-Boot-Klassen
 Liste deutscher U-Boot-Klassen

Schiffsname der polnischen Marine